Une boîte à mouche est une boîte pouvant contenir:
 la mouche, l'article de beauté;
 les mouches de pêche.